Мінчев — болгарське прізвище.

Мінчев 
 Красімір Неделчев Мінчев (1953) — болгарський політик, дипломат.
 Теньо Мінчев (1954) — болгарський футболіст.

Мінчева 
 Величка Мінчева (1954) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, чемпіонка світу.
 Марія Мінчева (1952) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, чемпіонка світу.

Болгарські прізвища